El príncipe Alejandro, duque de Södermanland (nacido Alexander Erik Hubertus Bertil Bernadotte; Danderyd, Suecia, 19 de abril de 2016) es el hijo primogénito de los actuales duques de Värmland, Carlos Felipe y Sofía. Desde su nacimiento es un príncipe sueco y duque de Södermanland, por lo que se convierte en el cuarto titular de este título. Actualmente Alejandro ocupa el quinto lugar en la línea de sucesión al trono sueco y es hermano mayor de los príncipes Gabriel y Julián de Suecia.

Biografía

Nacimiento 
El 15 de octubre de 2015, se anunció que el príncipe Carlos Felipe y la princesa Sofía estaban esperando su primer hijo, quien nacería en abril de 2016.

El príncipe Alejandro nació el 19 de abril de 2016 18:25 CET en el hospital Danderyd en Danderyd, Suecia. Pesó 3.595 kg y midió 49 cm al nacer. Su nacimiento fue celebrado con una salva de 21 disparos en Skeppsholmen, Estocolmo, el 20 de abril. Su nombre y título fueron anunciados por el rey Carlos XVI Gustavo el 21 de abril de 2016 durante una reunión de gabinete.

Alejandro vivió junto a sus padres en el Pabellón de la Reina del Palacio Rosendal (en el Palacio de Drottningholm) hasta junio de 2017 cuando se trasladaron a Villa Solbacken.

Bautizo 
El bautizo tuvo lugar el 9 de septiembre de 2016 en la capilla del palacio de Drottningholm. Sus padrinos de bautismo fueron: la princesa Victoria (su tía paterna), Lina Frejd (su tía materna), Jan-Åke Hansson (amigo íntimo de su padre), Cajsa Larsson (amiga íntima de su madre) y Victor Magnuson (primo de su padre). Ese mismo día, durante la ceremonia de bautismo, el rey Carlos Gustavo le impuso la banda de la Orden de los Serafines.

Nombre

Alejandro (Alexander) : Por gusto personal de sus padres.
Erik (Erik) : En honor a su abuelo materno, Erik Hellqvist.
Huberto (Hubertus) : En honor a su abuelo paterno el rey Carlos XVI Gustavo, que lleva este nombre en cuarta posición.
Bertil (Bertil) : En honor al padrino de su padre, el príncipe Bertil de Suecia.

Hermanos 
 Gabriel de Suecia, nacido el 31 de agosto de 2017.
 Julián de Suecia, nacido el 26 de marzo de 2021.

Príncipe de Suecia 
Su primer acto oficial fueron las celebraciones por el 40 cumpleaños de la princesa heredera Victoria de Suecia el 14 de julio de 2017, al que asistió junto a sus padres y el resto de la familia real. En diciembre de ese mismo año, asistió al bautizo de su hermano Gabriel y el 8 de junio de 2018 asistió al bautizo de su prima paterna Adriana.

Títulos y distinciones honoríficas

Títulos y tratamientos 
19 de abril de 2016 – 6 de octubre de 2019: Su Alteza Real, el príncipe Alejandro de Suecia, duque de Södermanland.
7 de octubre de 2019 – presente: Príncipe Alejandro de Suecia, duque de Södermanland.
(En sueco: Prins Alexander av Sverige, hertig av Södermanland)

Distinciones honoríficas suecas 
 Caballero de la Orden de los Serafines (09/09/2016).
 Caballero de la Orden de Carlos XIII (19/04/2016).

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 

 Página oficial de la Familia Real Sueca (en inglés)
 Página oficial de SAR, el príncipe Alejandro (en inglés)

Nobles de Suecia del siglo XXI
Familia Real Sueca
Príncipes de Suecia (Casa de Bernadotte)
Niños de la realeza
Caballeros de la Orden de los Serafines